Сли́зневский сельсовет — сельское поселение в Арзамасском районе Нижегородской области.

Состав и границы сельского поселения определены законом Нижегородской области от 24 октября 2005 года.

Административный центр — село Слизнево.

Население

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Арзамасского района
Сельские поселения Нижегородской области